Moy (motorfiets) - een Pools historisch motorfietsmerk
Moy Lin-shin - een tai chi meester
Moy (Noord-Ierland) - een plaats in Noord-Ierland
Moy (County Clare) - een plaats in County Clare, Ierland
Moy (Suriname) - een plaats en voormalige plantage in Suriname